Асла́н Абаши́дзе:
 Абашидзе, Аслан-бег (, Аслан Ибрагимович Абашидзе; 1877—1924) — генерал в Грузинской Демократической Республике, в 1921 году эмигрировал в Турцию.
 Абашидзе, Аслан Ибрагимович (род. 1938) — грузинский политик, руководитель Аджарской автономной республики (1991—2004), внук Мемеда Абашидзе.
 Абашидзе, Аслан Хусейнович (род. 1958) — российский правовед.